Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et U.

Sigles et abréviations 
 Au, symbole de l'or ;
 au, symbole de l'unité astronomique (astronomical unit) ( Assemblée générale de l’Union astronomique internationale, Pékin, );
 au, sigle anglais pour l'unité atomique (atomic unit) ;
 au, sigle anglais pour une unité arbitraire (arbitrary unit) ;
 AU, pour L'Alternative urbaine, association française du tourisme solidaire.
 Au, pour le syndicat étudiant Italien de droite radicale Azione Universitaria

Codes 
 .au, Australie (domaine national de premier niveau)
 AU, Australie (ISO 3166-1 alpha-2)
 AU, Autriche (FIPS 10-4 et code pays (désuet) de l'OTAN)

Localités 
Au ou Aue est un ancien mot germanique désignant un ruisseau ou une petite rivière (apparenté à Aa ou Å). Ces termes sont présents dans de nombreux toponymes. Les territoires associés sont nommés « Gau » ou « Gaue ».

Au, commune de l'arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire
 Au am Rhein, commune du Bade-Wurtemberg
 Au, un hameau du village de Bad Feilnbach, en Bavière

Au, commune du canton de Saint-Gall
 , commune de Wädenswil (ZH).

Au, commune du Vorarlberg
 Au am Anzbach
 Au am Kraking
 Au am Leithaberge
 Au an der Donau
 Au an der Traun
 Au bei Brandstatt
 Au bei der Traun
 Au bei Ed
 Au bei Hischmannsberg
 Au bei hohen Steg
 Au bei Natternbach
 Au bei Sirfling
 Au bei Turnau

Noms et patronymes 

 Annie Au (1989-), joueuse de squash hongkongaise ; 
 Elisa Au (1981-), karatéka américaine ;
 Leo Au (1990-), joueur de squash hongkongais ;
 Stephanie Au (1992-), nageuse hongkongaise ; 
 Au Kin-Yee (欧健儿), scénariste hongkongaise ; 
 Au Wai Lun (1971-), footballeur hongkongais.

Ce noms de famille () est communément romanisé Ou en pinyin.

Autres sens 
 au, contraction française obligatoire de « à le »
 au, format de fichier audio
 Au (區 ou 歐), nom de famille à Hong Kong
 L'Aú est un mouvement acrobatique de capoeira, proche de la roue en gymnastique
 au, opérateur mobile japonais filiale de KDDI
 Au, Aû et Äu, digrammes de l'alphabet latin